Pacé (Ille-et-Vilaine)
Pacé (Orne)